Sigismund Thalberg (1812-1871), een Oostenrijkse pianist en componist.
 Irving Thalberg (1899-1936), een Amerikaans filmproducent.